Tårs Sogn henviser til flere artikler:
 Tårs Sogn (Guldborgsund Kommune) – et sogn i Guldborgsund Kommune (tidligere Sakskøbing Kommune) og i Lolland Østre Provsti
 Tårs Sogn (Hjørring Kommune) – et sogn i Hjørring Kommune og i Hjørring Provsti